Florão (arquitetura) - elemento decorativo
Florão (heráldica) - um elemento decorativo em ouro ou pedras preciosas de uma coroa
Inflorescência característica das flores compostas

Desambiguação